Katase ist der Name:
 eines Flusses in Japan: Katase (Fluss)
 einer ehemaligen Kleinstadt in der Präfektur Kanagawa: Katase (Kanagawa) (heute: Fujisawa)
 eines ehemaligen Dorfes in der Präfektur Shizuoka: Katase (Shizuoka) (heute: Higashiizu)
 eines Dorfes in Estland: Katase (Alutaguse)
 folgender Personen:
 Kazuo Katase (Künstler)
 Nana Katase (Schauspielerin und Model)
 Rino Katase (Schauspielerin)